

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 8 луне, в день у-шэнь умер царь Чжоу Сян-ван, ему наследовал сын Жэнь-чэнь (Цин-ван, эра правления 618—613) (в гл.4 «Ши цзи» ошибочно указан 620 год).
 Чжоуский ван прислал в Лу Вэя просить золота на похороны, но встречен не по этикету.
 Луский княжич Суй прибыл в Цзинь и заключил договор с Чжао Дунем (в 10 луне, в день жэнь-у, в Хэн-юн), а затем с жунскими (ло-жунскими) племенами (в 10 луне, в день и-ю, в Бао — местность в Чжэн).
 В 10 луне луский посол Гунсунь Ао был направлен в столицу Чжоу с соболезнованиями, но вместо этого в день бин-сюй отправился навестить свою жену в Цзюй и не вернулся в Лу.
 В 10 луне в Лу появилась саранча.
 В 10 луне в Сун был казнён военный министр, а сунский начальник крепостей Тан И-чжу бежал в Лу.
 Циньцы напали на Цзинь и захватили Учэн, отплатив за битву у Линху.

См. также

Примечания